César Milstein – brytyjski immunolog, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny
 (11776) Milstein – planetoida z grupy pasa głównego asteroid